Carato – in metallurgia e in oreficeria, è l'indicatore di purezza delle leghe auree.
 Carato – in mineralogia e in oreficeria, è l'unità di misura della massa delle pietre preziose.
 Carato – in nautica designa la proprietà della 24ª parte di un'imbarcazione: tale pratica di suddividere la proprietà di un'imbarcazione era in uso specialmente nei secoli passati quando gli armatori preferivano distribuire il rischio molto alto della perdita di un'imbarcazione acquisendo quote di proprietà in molte imbarcazioni.
 Carato – in enologia è sinonimo di barrique.

Pagine correlate
 Carati (disambigua)

Note